Molekulska formula -{C4H7BrO2}- se može odnositi na:

 2-Bromobutirna kiselina
 Etil bromoacetat